Бакеевский сельсовет — муниципальное образование в Стерлибашевском районе Башкортостана.

Административный центр — село Бакеево.

История 
Согласно Закону о границах, статусе и административных центрах муниципальных образований в Республике Башкортостан имеет статус сельского поселения.

Население

Состав сельского поселения

Известные уроженцы 
 Антошкин, Евгений Порфирьевич (род. 1932) — советский работник добывающей отрасли, экскаваторщик, Герой Социалистического Труда (1971).

Примечания 

Муниципальные образования Стерлибашевского района
Сельские поселения Башкортостана